

Кучуково — селище, Зирянський район, Томська область
 Кучуково — присілок, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Гублюкучуково
 Кучуково-Маяк